Il Ford Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2008. Il torneo si è giocato a Louisville negli Stati Uniti dal 27 ottobre al 2 novembre 2008 su campi in cemento e aveva un montepremi di $50 000+H.

Vincitori

Singolare

 Robert Kendrick ha battuto in finale  Donald Young 6–1, 6–1

Doppio

 Prakash Amritraj /  Jesse Levine hanno battuto in finale  Frank Dancevic /  Dušan Vemić 6–3, 7–6(10)

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Tour 2008